Cemitério Hollywood () é um cemitério próximo a Richmond, Virgínia. É o local de sepultamento de dois presidentes dos Estados Unidos, James Monroe e John Tyler, bem como do único Presidente dos Estados Confederados, Jefferson Davis. É também o local de sepultamento de 28 generais confederados, mais do que qualquer outro cemitério nos Estados Unidos, incluindo George Pickett e J. E. B. Stuart.

História

Sepultamentos

A
Alden Aaroe (1918–1993), broadcast journalist
Carl William Ackerman (1890-1970), American journalist, author and educational administrator, the first dean of the Columbia School of Journalism
Otway Allen (1851-1911), real estate developer, developer of Monument Avenue
Joseph Reid Anderson (1813–1892), American civil engineer, industrialist, soldier
Thomas Coleman Andrews (1899-1983), Commissioner of Internal Revenue, presidential candidate of the Constitution Party in 1956
James Jay Archer (1817–1864), Confederate General, American Civil War
Grace Arents (1848–1926), philanthropist, niece of Lewis Ginter

B
William Barret (1786–1871), American businessman, tobacco manufacturer considered wealthiest man in Richmond
Benjamin Barrett, Artist, poet, writer
Frances Hayne Beall (ca. 1820–?), wife of Lloyd James Beall, daughter of South Carolina Senator Arthur Peronneau Hayne
Lloyd James Beall (1808–1887), American military officer and paymaster of U.S. Army, Colonel Commandant of the Confederate States Marine Corps for the entire length of the War
Edyth Gertrude Carter Beveridge (1862-1927), Journalist, photojournalist
Frederic W. Boatwright (1868–1951), President of the University of Richmond (1895–1946)
Kate Langley Bosher (1865-1932), Author, suffragette
Thomas Alexander Brander (1839-1900), Confederate officer, leader of the United Confederate Veterans
John Fulmer Bright (1877-1953), American politician, physician
William W. Brock Jr. (1912–2003), Brigadier General: World War II, Principal of Richmond's famed Thomas Jefferson High School for 18 years
John M. Brockenbrough (1830–1892), Confederate Army colonel and brigade commander at Gettysburg
Dave Brockie (1963–2014) Musician, painter, author, and actor. Brockie portrayed Oderus Urungus, the lead singer of the Metal band Gwar
Benjamin Thomas Brockman (1831-1864), Merchant and Confederate officer
Charles Bruce (1826-1896), American businessman, builder of Staunton Hill, father of Charles Morelle Bruce and United States Senator William Cabell Bruce

C
 James Branch Cabell (1879–1958), American fantasy fiction novelist.
 James E. Cannon (1873–1942), Virginia state senator (1914–1923).
 John Samuels Caskie (1821–1869), U.S. Congressman (1851–1859).
 Ralph T. Catterall (1897–1978), judge, Virginia State Corporation Commission (1949–1973).
 Robert H. Chilton (1815–1879), US Army Officer, Confederate General, American Civil War.
 Philip St. George Cocke (1809–1861), Confederate General, American Civil War
 Raleigh Edward Colston (1825–1896), Confederate Civil War general and VMI professor.
 Asbury Christian Compton (1929–2006), Justice, Supreme Court of Virginia (1974–2000).
 John Rogers Cooke (1833–1891), Confederate General, American Civil War.
 Edward Cooper (1873–1928), U.S. Congressman (1915–1919).
 Jabez Lamar Monroe Curry (1825–1903), U.S. and Confederate Congressman, Civil War veteran, and President of Howard College in Alabama and Richmond College in Virginia. His statue is in Statuary Hall in the U.S. Capitol.

D

Virginius Dabney (1901–1995) Author, Journalist, Editor of The Richmond Times Dispatch from 1936 to 1969, Pulitzer Prize winner.
Peter V. Daniel (1784–1860), U.S. Supreme Court Associate Justice
Robert Williams Daniel (1884–1940), Virginia State Senator and RMS Titanic survivor.  Father of Robert Daniel.
Robert Daniel (1936–2012), U.S. Representative from Virginia.  Son of Robert Williams Daniel.
Jefferson Davis (1808–1889), President of the Confederate States of America
Varina Anne "Winnie" Davis (1864-1898), Author, daughter of Jefferson Davis
Varina Howell Davis, (1826–1906), American author best known as First Lady of the CSA, wife of Jefferson Davis
Stephen Potter De Mallie (1923–2008) U.S Navy officer, noted researcher and American textile author.

E
Tazewell Ellett (1856–1914), U.S. Representative from Virginia
Joseph Black Elliott, Sr. (1904–1988), Executive Vice-President/Radio Corporation of America (RCA) in charge of Consumer Product Division
James Taylor Ellyson (1847–1919), Lieutenant Governor of Virginia (1906–1918)

F
Douglas Southall Freeman (1886–1953), was an American journalist and historian. He was the author of definitive biographies of George Washington and Confederate General Robert E. Lee. There is also a local high school that bears his name.

G

Richard B. Garnett (1817–1863), U.S. Army officer and Confederate general killed during Battle of Gettysburg
Julian Vaughan Gary (1892–1973), Member United States Congress (1945–1965)
Robert Atkinson Gibson (d. 1919), Bishop of the Episcopal Diocese of Virginia (1902–1919).
Lewis Ginter (1824–1897), American tobacco executive, philanthropist
Ellen Glasgow (1873–1945), Pulitzer Prize winning American novelist
James M. Glavé (1933–2005), Architect, Architectural Preservationist, Father of Architectural Adaptive-Reuse Movement.
Thomas Christian Gordon, Jr. (1915–2003), Justice, Supreme Court of Virginia (1965–1972)
Maria Hester (Monroe) Gouverneur (1804-1850), Daughter of President James Monroe
 Peachy Ridgway Grattan (1801–1881), lawyer and law reporter.
 William Green (1806–1880), lawyer and legal scholar.
 Charles Philip Gruchy (died 1921), Private, 3rd Battalion, Canadian Infantry – only British Commonwealth war grave in the cemetery.
Walter Gwynn (1802-1882), Confederate Brigadier General

H

James Dandridge Halyburton (1803–1879), U.S. and Confederate judge, Eastern District of Virginia (1843–1865)
David Bullock Harris (1814-1864), Confederate Colonel
John Harvie (1742–1807), American lawyer and builder, delegate to the Continental Congress, Signer of The Articles of Confederation
 William Wirt Henry (1831–1900), lawyer, member of the General Assembly of Va., president of the Am. Historical Association (1890–1891)
 Louis Shepard Herrink (1892–1965), lawyer and law teacher
Henry Heth (1825–1899), U.S. Army officer and Confederate general, participated at the Battle of Gettysburg
Ambrose Powell Hill, Jr. (1825-1865), Confederate General
Eppa Hunton (1822–1908), U.S. Representative and Senator, Confederate brigadier general

I
John D. Imboden (1823–1895), lawyer, teacher, Virginia legislator, Confederate cavalry general and partisan fighter

J
Edward Johnson (1816–1873), U.S. Army officer and Confederate general, American Civil War.
Mary Johnston (1870–1936), American novelist and women's rights advocate.
David Rumph Jones (1825–1863), U.S Army officer and Confederate General, American Civil War.
Samuel Jones (1819–1887), U.S. Army, Confederate General, American Civil War.

K
 Wythe Leigh Kinsolving (1878–1964), Episcopal priest, writer, poet, political advocate.

L
 John Lamb (1840–1924), U.S. Congressman (1897–1913).
Fitzhugh Lee (1835–1905), Confederate cavalry general, Governor of Virginia, diplomat, U.S. Army general in Spanish–American War and the nephew of General Robert E. Lee.
Thomas M. Logan (1840-1914), Confederate General
James Lyons (1801-1882), American politician, Confederate congressman

M

 Hunter McGuire (1835–1900), Confederate Army surgeon who amputated General Thomas J. "Stonewall" Jackson's arm after Jackson was mistakenly shot by Confederate soldiers at Chancellorsville . (Despite McGuire's efforts, Jackson later died of pneumonia.) After the war, McGuire founded the Virginia College of Medicine, and was president of the American Medical Association.
 Angus William McDonald (1799–1864), American military officer and lawyer in the U.S. state of Virginia and colonel in the Confederate States Army
 Walter Scott McNeill (1875–1930), law teacher.
David Gregg McIntosh (1836-1916), Lawyer, Confederate officer
 John Marshall (1823–1862), editor of the Jackson Mississippian and Austin Star-Gazette. Appointed a Colonel in the Texas Volunteer Infantry during the Civil War, he was killed in action at the Battle of Gaines Mill.
 John Young Mason (1799–1859), U.S. Secretary of the Navy (1844–1845, 1846–1849), U.S. Attorney General (1845–1846).
 Matthew Fontaine Maury (1806–1873), World Renown American oceanographer, scientist, author, and educator. First superintendent of the U.S. Navy Observatory.
 William Mayo (ca. 1685–1744), Colonial civil engineer
 David J. Mays (1896–1971) author and lawyer
Robert Merhige (1919-2005), Federal judge
John Lucas Miller (1831-1864), Attorney, Confederate colonel
 Polk Miller (1844–1913), American pharmacist and musician.
 Willis Dance Miller (1893–1960), Justice, Virginia Supreme Court of Appeals (1947–1960).
 John K. Mitchell,(1811–1889), Confederate Navy commodore during the American Civil War, see 
 Samuel Phillips Mitchell (1815-1866), merchant and silversmith, Mitchell & Tyler Silver Company, supplier of Confederate Army, younger brother of William Mitchell, Jr.
 William Mitchell, Jr. (1795-1852), one of the original purchasers of land for Hollywood Cemetery, merchant and silversmith, Taft & Mitchell before establishing his own silversmith business that he grew to be largest in Virginia and eventually became Mitchell & Tyler.
 James Monroe (1758–1831), fifth President of the United States
 Elizabeth Kortright Monroe (1768–1830), U.S. First Lady, wife of James Monroe
 Richard Channing Moore (1762–1841), Second Bishop of the Episcopal Diocese of Virginia (1814–1841)
Samuel P. Moore (1813-1889), Confederate Surgeon General
 Eileen Bridget McCarthy Mott (1950–2013) Active in the Virginia Museum of Fine Arts, Richmond.
 Mary-Cooke Branch Munford (1865–1938), civic leader.

O

 Charles Triplett O'Ferrall (1840–1905), Governor of Virginia (1894–1898)
Robert Ould (1820-1882), Attorney, Confederate official

P

 Emma Gilham Page (1855–1933), American wife of William Nelson Page
 Mann Page (1835–1904) Grand Master of Masons of Virginia 1894, American Civil War soldier, Co. F. 21st Virginia Infantry
 William Nelson Page (1854–1932), American civil engineer, railway industrialist, co-founder of the Virginian Railway
William Henry Palmer (1835-1926), Confederate officer
Sallie Partington (1834-1907), Actress
 John Pegram (1832–1865), U.S. Army officer, Confederate Army brigadier general
 William Ransom Johnson Pegram (1841–1865), U.S. Army officer, Confederate Army colonel
 Parke D. Pendleton (1932–2010), Entertainer, Renowned expert on Richmond society, Accountant
 George Pickett (1825–1875), U.S. Army officer, Confederate Army general, participated in Battle of Gettysburg
 LaSalle Corbell Pickett (1843–1931), author, wife of George Pickett
 William Swan Plumer (1802–1880), Presbyterian clergyman, educator and author
 Frederick Gresham Pollard (1918–2003), Lieutenant Governor of Virginia from 1966 to 1970
 John Garland Pollard (1871–1937), Governor of Virginia from 1930 to 1934
 Robert Nelson Pollard (1880–1954), Judge, U.S. District Court for the Eastern District of Virginia from 1936 to 1954.
 William Wortham Pool (1842–1922), American bookkeeper. His burial tomb became associated with the Richmond Vampire
 John Powell (1882–1963), Composer, ethnomusicologist and segregationist
 Lewis Franklin Powell, Jr. (1907–1998), U.S. Supreme Court justice

R
 John Randolph (1773–1833), American politician, leader in Congress from Virginia
 William Francis Rhea (1858–1931), Virginia lawyer, judge, and U.S. Congressman
 Dr. William Rickman (1731–1783), Director of hospitals for the Continental Army of Virginia. Devoted husband to the daughter of President Benjamin Harrison, Miss Elizabeth Harrison.
 Conway Robinson (1805–1884), lawyer and legal scholar.
Hilton Rufty (1909–1974), pianist, composer, teacher
Edward H. Russell (1869-1956), first President of Mary Washington College (now University of Mary Washington)

S

Dave Edward Satterfield, Jr. (1894–1946), U.S. congressman 1937–1946.
Conrad Frederick Sauer (1866–1927), founder of the C. F. Sauer Company
James Benjamin Sclater Jr. (1847–1882), One of the founders of the Pi Kappa Alpha Fraternity
Mary Wingfield Scott (1895–1983), historic preservationist.
James Alexander Seddon (1815–1880), U.S. congressman (1845–1851); Confederate Secretary of War.
William Alexander Smith (1828–1888), U.S. congressman from North Carolina (1873–1875).
William "Extra Billy" Smith (1797–1887), two-time governor of Virginia, Confederate general
Harold Fleming Snead (1903–1987), Justice, Supreme Court of Virginia (1957–1974)
William E. Starke (1814–1862), Confederate general killed at the Battle of Antietam
Walter Husted Stevens (1827–1867), U.S. Army lieutenant, C.S.A general.
Isaac M. St. John (1827–1880), Confederate General, American Civil War.
J. E. B. Stuart (1833–1864), American soldier, Confederate Army general
Claude Augustus Swanson (1862–1939), Governor of Virginia (1906–1910), U.S. Secretary of the Navy (1933–1939)

T

John Banister Tabb (1845–1909), poet and priest.
William Elam Tanner (1836 - 1898), businessman.
William R. Terry (1827–1897), C.S.A general, American Civil War.
 John Randolph Tucker (1879–1954), lawyer and civic leader.
Edna Henry Lee Turpin (1867–1952), author.
David Gardiner Tyler (1846–1927), American Democratic politician, U.S. congressmanand the fourth son of John Tyler, the tenth President of the United States.
John Tyler (1790–1862), tenth President of the United States, a delegate to the Provisional Confederate Congress in 1861, and elected to the House of Representatives of the Confederate Congress.
Julia Gardiner Tyler (1820–1889), U.S. First Lady, wife of John Tyler.
Lyon Gardiner Tyler (1853–1935), historian, president of the College of William and Mary and the seventh son of President John Tyler.

V
Edward Valentine (1838–1930), American sculptor

W

 Edmund Waddill, Jr. (1855–1931), U.S. Congressman (1889–1891); U.S. judge Fourth Circuit Court of Appeals (1921–1931).
 Reuben Lindsay Walker (1827–1890), Confederate Army general.
 Alexander Wilbourne Weddell (1876–1948), U.S. Ambassador to Argentina (1933–1939) and Spain (1939–1942).
 Beverly R. Wellford (1797–1870), Sixth President of the American Medical Association.
 Louis O. Wendenburg (1861–1934), Member of the Senate of Virginia (1912–1920).
 John Baker White (1794–1862), American military officer, lawyer, civil servant, and Clerk of Court for Hampshire County, Virginia (1815–1861).
 Francis McNeece Whittle (1823–1902), Bishop of the Episcopal Diocese of Virginia (1876–1902).
 John A. Wilcox (1819–1864), U.S. congressman (1851–1853); Confederate congressman.
 Channing Moore Williams (1829–1910), Missionary Bishop of the Episcopal Diocese of China and Japan.
 Richard Leroy Williams (1923–2011), U.S. district court judge Eastern District of Virginia (1980–2011).
 George Douglas Wise (1831–1908), U.S. congressman (1881–1895).
 Henry A. Wise (1806–1876), Governor of Virginia, Confederate Army general.
 John Sergeant Wise (1846–1913), U.S. congressman (1883–1885).
 Richard Alsop Wise (1843–1900), U.S. congressman (1897–1901).
 Serge Wolkonsky  (1860-1937), Influential Russian Theatrical Worker, son of  Mikhail Sergeevich.

Y
Thomas Yates

Galeria

Ligações externas
Hollywood Cemetery Official Website
Hollywood Cemetery, Richmond, Virginia, a National Park Service Discover Our Shared Heritage Travel Itinerary
Early 20th Century Views of Hollywood Cemetery, Rarely Seen Richmond Postcard Collection, VCU Libraries.
James Monroe Tomb, Hollywood Cemetery, Richmond, Independent City, VA: 6 photos, 1 color transparency, 6 data pages, and 1 photo caption page at Historic American Buildings Survey
List of Confederate Hospitals in Richmond, VA, during the Civil War

Cemitérios da Virgínia
Richmond (Virgínia)